Klinefelter é um sobrenome de origem alemão, que é uma variação do sobrenome Kleinfelder.

Também pode se referir a:

 Síndrome de Klinefelter, uma anoma cromossômica onde se encontra dois cromossomos X a mais em um homem.

 Harry Klinefelter, médico endocrinologista Americano.

Desambiguação